Сіра́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 45 км на захід від Тулузи, 31 км на схід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сірак на сайті французького Національного інституту географії
 Сірак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сірак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сірак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сірак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер